Diospyros cystopus är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Friedrich Anton Wilhelm Miquel. Diospyros cystopus ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
cystopus